Обинна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Обинна, Виктор Нсофор (род. 1987) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Обинна, Энтони Джон Валентин (род. 1946) — нигерийский священник Оверри с 26 иарта 1994 года.